Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1981/82 war die 37. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen der Hummelsbütteler SV nach einer Saison und der HSV Barmbek-Uhlenhorst nach 15 Jahren aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger VfL Geesthacht und SC Pinneberg (beide erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der Hummelsbütteler SV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Urania Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Beide beendeten ihre Gruppen auf dem zweiten Platz und verpassten dadurch den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst verpasste zum dritten Mal in Folge den Klassenerhalt und wurde dadurch von der 2. Bundesliga bis in die Landesliga durchgereicht. Der SC Pinneberg musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlaseen, der TuS Güldenstern Stade nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1981/82 im deutschen Fußball-Archiv

1981
Fußballsaison 1981/82